Пейдж (; ) — англійське прізвище.

 Алек Пейдж (;  1993) — канадський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012.
 Аніта Пейдж (, справжнє ім'я Аніта Помарес; 1910—2008) — американська акторка німого кіно.
 Бетті Пейдж (; 1923—2008) — американська фотомодель.
 Бріоні Пейдж (;  1990) — британська батутистка, олімпійська медалістка (2016).
 Волтер Пейдж (; 1900–1957) — афро-американський джазовий бас-гітарист.
 Даніель Пейдж (;  1986) — сербська баскетболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Дженніфер Пейдж (, при народженні — Скоггінс, ;  1973) — американська співачка, автор пісень і актриса.
 Джеральдін Пейдж (; 1924—1987) — американська акторка, лауреат премії «Оскар» (1986).
 Джеррі Пейдж (;  1961) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1984).
 Джиммі Пейдж (;  1944) — британський гітарист (Led Zeppelin).
 Джой Пейдж (; 1924—2008) — американська акторка.
 Джон Артур Пейдж (; 1911—1987) — американський актор, диктор телебачення і політичний кореспондент.
 Елліот Пейдж (,  1987) — канадський актор, продюсер, фемініст.
 Ерл Пейдж (; 1880–1961) — одинадцятий Прем'єр-міністр Австралії.
 Кайлі Пейдж (;  1997 р.) — американська порноакторка та еротична модель.
 Лайман Пейдж (;  1957) — американський фізик.
 Ларрі Пейдж (;  1973) — американський мільярдер, разом з Сергієм Бріном — розробник пошукової системи та засновник компанії «Google».
 Малкольм Пейдж (;  1972) — австралійський яхтсмен, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Патті Пейдж (, справжнє ім'я Клара Енн Фаулер; 1927—2013) — американська співачка, зірка естради 1950-х.
 Пітер Пейдж (;  1969) — американський актор, кінорежисер, сценарист.
 Реге-Жан Пейдж (;  1990) — англійський та зімбабвійський актор.
 Роб Пейдж (,  1974) — валлійський футболіст і футбольний тренер.
 Родерік Пейдж (;  1933) — американський політик.
 Сетчел Пейдж (; 1906—1982) — американський бейсболіст.

Англійські прізвища